Хрущево или Хрущёво — название населённых пунктов:

Россия 

Хрущево — деревня в Тарусском районе Калужской области.
Хрущево — село в Краснинском районе Липецкой области.
Хрущёво — деревня в Рузском районе Московской области.
Хрущево — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
Хрущёво — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
Хрущево — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
Хрущево — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
Хрущево — деревня в Заокском районе Тульской области.
Хрущёво — село в Ленинском районе Тульской области.
Хрущево — деревня в Узловском районе Тульской области.

Украина 

 Хрущёво — с 1946 по 1960-е года название села Таврийское в Бериславском районе Херсонской области.